Il existe plusieurs églises Notre-Dame-de-Toutes-Joies en France :
 Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Broualan ; 
 Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Grigny ; 
 Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Nantes.

Voir aussi